Конкурс песни Евровидение 1991 — 36-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 4 мая 1991 года в Риме (Италия), на киностудии «Чинечитта».

Это второй конкурс, после Евровидения-1969, в котором случилась ничья за первое место, однако на этот раз уже существовало правило для разрешения подобных ситуаций. Победа досталась шведке Кароле Хеггквист и песне «Fångad av en stormvind» («Захваченная вихрем»).

Место проведения 

Рим (итал. и лат. ) — столица и крупнейший город Италии, области Лацио и провинции Рим. Расположен на реке Тибр. Один из старейших городов мира, древняя столица Римской империи.

Конкурс 1991 года был уже вторым в Италии, но первым в столице этой страны. Изначально планировалось провести его в Сан-Ремо, где проходит ежегодный фестиваль (являющийся также и отбором на Евровидение), но из-за ситуации на Балканах было решено организовать конкурс в более безопасном месте в центре страны. Выбор пал на киностудию «Чинечитта» в Риме.

Формат 
Ведущими конкурса были назначены артисты, выигравшие Евровидение, представляя Италию: Джильола Чинкветти, победительница конкурса 1964 года, и Тото Кутуньо, который выиграл годом ранее. Большую часть вечера ведущие говорили по-итальянски, несмотря на то, что официальными языками конкурса являются английский и французский.

В 1991 году пришлось применить правило, разрешающее ничью, после того, как на первом месте оказались две песни — от Швеции и от Франции. Обе набрали по 146 баллов. В таком случае победителем должна была стать песня, выигравшая в большинстве стран, то есть получившая больше оценок «12», однако и этот фактор не смог разрешить ничью, поскольку обе песни получили максимум от четырёх стран. Победитель определился по количеству «десяток» — у Швеции их было пять, в то время, как у Франции только две. Данное правило подверглось изменению в 2008 году, когда было решено, что в случае ничьей побеждает та песня, за которую проголосует больше стран. Если бы правило 2008 года действовало в 1991-м, Франция бы выиграла конкурс, поскольку за неё отдали голоса 18 стран, в то время, как Швеция получила баллы от 17-ти.

В видео-открытках, показаных перед выступлениями, исполнители должны были спеть фрагмент известной итальянской песни, на их усмотрение.

  — «Non ho l’étà» (из репертуара Джильолы Чинкветти)
  — «Se bastasse una canzone» (из репертуара Эроса Рамаццотти)
  — «Questo piccolo grande amore» (из репертуара Клаудио Бальони)
  — «Caruso» (из репертуара Лучано Паваротти, помимо прочих)
  — «Un’estate italiana» (из репертуара Эдоардо Беннато и Джанны Наннини, официальная песня Чемпионата мира по футболу 1990)
  — «Adesso tu» (из репертуара Эроса Рамаццотти)
  — «Sarà perché ti amo» (из репертуара «Ricchi e Poveri»)
  — «Non voglio mica la luna» (из репертуара Марины Фиордализо)
  — «La partita di Pallone» (из репертуара Риты Павоне)
  — «Amore scusami» (из репертуара Джона Фостера)
  — «Nel blu dipinto di blu» (из репертуара Доменико Модуньо)
  — «Dio, come ti amo» (из репертуара Доменико Модуньо и Джильолы Чинкветти)
  — «Nessun dorma» (из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини)
  — «Santa Lucia» (народная неаполитанская песня)
  — «Lontano dagli occhi» (из репертуара Серджо Эндриго)
  — «Maruzzella» (из репертуара Ренато Карозоне)
  — «L’italiano» (из репертуара Тото Кутуньо)
  — «Musica è» (из репертуара Эроса Рамаццотти)
  — «Sono tremendo» (из репертуара Рокки Робертса)
  — «Ricordati di me» (из репертуара Антонелло Вендити)
  — «Io che amo solo te» (из репертуара Серджо Эндриго)
  — представитель Италии Пеппино ди Капри исполнил песню «Champagne» из собственного репертуара

Участвующие страны 

Решение ЕВС не допускать более 22-х стран на конкурс осталось в силе. Нидерланды пропустили Евровидение-1991 из-за того, что оно совпало с Днём поминовения. Это освободило одно место, которое заняла Мальта, получившая отказ в участии годом ранее. Этот конкурс был первым для островного государства после 1975 года.

Из-за геополитических изменений в Европе, конкурс 1991 года был последним, в котором приняла участие Социалистическая Федеративная Республика Югославия, и первым, в котором Германия выступала в качестве объединённого государства.

Ханне Крог — победительница Евровидения-1985 в составе дуэта «Bobbysocks!», участвовала в этом конкурсе в составе норвежской группы «Just4Fun», но на этот раз заняла лишь 17-е место.

Вернувшиеся исполнители 
  — Карола Хеггквист (1983)
  — Томас Форстнер (1989)
  — Стефаун Хильмарссон (1988 — в составе группы «Beathoven»)
  — Эйрикур Хёйксон (1986 — в составе группы «ICY»)
  — Ханне Крог (1971, победительница Евровидения-1985 — в составе дуэта «Bobbysocks!»)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Слободан Маркович
  — Йон Оулафсон
  — Пол Абела
  — Харис Андреадис
  — Флавиано Куффари
  — Рихард Остеррайхер
  — Франсис Гойя
  — Андерс Берглунд
  — Жером Пильеман
  — Турхан Юкселер
  — Ноэл Килехан
  — Фернанду Коррейя Мартинш
  — Хенрик Крогсгорд
  — Пит Кнутсен
  — Коби Ошрат
  — Олли Ахвенлахти
  — Германн Вайндорф
  — Роланд Верлоовен
  — Эдуардо Лейва
  — Ронни Хэзлхёрст
  — Александр Киров Зографов
  — Бруно Канфора

Результаты

Распределение голосов

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Мебрура Тополовац
  — Гудридур Оулафсдоуттир
  — Доминик Микаллеф
  — Фотини Яннулату
  — Мишель Штокер
  — Габриэле Харинг
  — Жан-Люк Бертран
  — Бо Хагстрём
  — Даниэла Лумбросо
  — Джанан Кумбасар
  — Эйлин Данн
  — Мария Маргарида Гашпар
  — Бент Хениус
  — Сверре Кристоферсен
  — Ицхак Шимони
  — Хайди Кокки
  — Кристиан Экхардт
  — Ан Плугартс
  — Мария Анхелес Баланьяк
  — Колин Берри
  — Анна Партелиду
  — Розанна Ваудетти

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1991 год в музыке